Лоуренс Рональд «Ларри» Костелло (; 2 июля 1931 года в Миноа, Нью-Йорк, США — 13 декабря 2001 года в Форт-Майерсе, Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Член баскетбольного зала славы с 2022 года. Играл за «Филадельфия Уорриорз», «Сиракьюз Нэшнлз» /«Филадельфия Севенти Сиксерс» в НБА и за «Уилкс-Барре Баронс». Был главным тренером «Милуоки Бакс» и «Чикаго Буллз».

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Ниагарском университете, в 1954 году был выбран на драфте НБА под общим 12-м номером командой «Филадельфия Уорриорз». В 2001 году майка с его номером 69 была выведена из обращения Ниагарским университетом. После окончания сезона новичка он год служил в армии, принимал участие в Корейской войне, а затем вернулся в команду «Уорриорз». После сезона он был обменян в команду «Сиракьюз Нэшнлз».  

Позже выступал за команды «Сиракьюс Нэшнлз / Филадельфия-76» и «Уилкс-Барре Баронс» (EPBL). Всего в НБА провёл 12 сезонов. В сезоне 1966/1967 годов Ларри Костелло стал чемпионом НБА в составе «Сиксерс» под руководством Алекса Ханнума, который вернул ветерана в состав после годичного перерыва. Шесть раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1958—1962, 1965). Один раз включался во 2-ую сборную всех звёзд НБА (1961). Всего за карьеру в НБА сыграл 706 игр, в которых набрал 8622 очка (в среднем 12,2 за игру), сделал 2705 подборов и 3215 передач.

Тренерская карьера 
После завершения профессиональной карьеры игрока тренировал команды «Милуоки Бакс»(1968—1977) и «Чикаго Буллз» (1978—1979). В сезоне 1970/1971 годов приводил «Бакс» к званию чемпионов НБА.

Два раза назначался на должность главного тренера матча всех звёзд НБА в команду Запада (1971, 1974).

Смерть 
Ларри Костелло умер 13 декабря 2001 года в городе Форт-Майерс (штат Флорида) после продолжительной борьбы с раком.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Филадельфия Уорриорз»
Игроки «Сиракьюс Нэшнлз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Уилкс-Барре Баронс»
Баскетбольные тренеры США
Тренеры «Милуоки Бакс»
Тренеры «Чикаго Буллз»
Члены Зала славы баскетбола